Elton se poate referi la:

Muzică și film 
Elton John, artist englez
Elton Dean, muzician de jazz englez
Ben Elton, comediant, scenarist, scriitor și regizor

Sport 
Élton José Xavier Gomes, fotbalist care evoluează pe postul de mijlocaș ofensiv la clubul Al Fateh
Elton Charles Figueiredo da Silva, fotbalist care evoluează pe postul de Mijlocaș defensiv la clubul Dinamo București